Оре́ховское () — гидроним в Белоруссии:

 Ореховское (озеро, Брестская область) — озеро в Малоритском районе Брестской области.
 Ореховское (озеро, Витебская область) — озеро в Оршанском районе Витебской области.

См. также 
 Ореховское сельское поселение